

Biografia

Mis-Teeq 
Ha raggiunto successo e popolarità grazie al suo ingresso nella girlband Mis-Teeq nel 1999. Con le Mis-Teeq ha ottenuto un grosso numero di successi a livello planetario, pubblicando tre album, una raccolta e diversi singoli. Il gruppo si sciolse ufficialmente nel 2005.

Carriera da solista 
Dopo lo scioglimento del gruppo ha annunciato in un'intervista di avere intenzione di avviare una carriera solista. Annunciò di stare lavorando su svariati generi, che spaziano dall'R&B, al pop, all'electro e allo ska. Nel 2009 prese parte al reality show I'm a Celebrity...Get Me Out of Here! insieme ad altre star e annunciò di avere intenzione di pubblicare il singolo di debutto e l'album nel 2009. La pubblicazione è stata rimandata tuttavia al 2010. Il suo singolo di debutto solista OMG (Oh My Gosh) è stato pubblicato ufficialmente il 4 aprile 2010, la première del video musicale è avvenuta invece il 5 febbraio. Nonostante l'ottimo riscontro ricevuto in rete, il singolo fu un insuccesso e raggiunse solo la #130 nella classifica britannica. Al di là del flop in patria, il singolo ha avuto un grande successo in Polonia, dove ha raggiunto la #39 nella classifica ufficiale dei singoli ed è stata la trentatreesima canzone più trasmessa dalle radio polacche. Sabrina si è anche esibita dal vivo in Polonia davanti ad oltre 200.000 persone. Il singolo viene pubblicato anche in Francia attraverso l'Universal Music e in altri paesi europei. Il 7 settembre 2012 viene pubblicato il videoclip del suo secondo singolo Hit It Hard. Successivamente Sabrina decide di creare una propria etichetta discografica: la Swash Music. Il 23 aprile 2013 Sabrina ha firmato un contratto con Shakir Entertainment Management. La pubblicazione del suo primo album solista Dirty Pop è uscito verso la fine del 2013.

Discografia

Singoli
2010 - OMG (Oh My Gosh)
2012 - Hit It Hard

Altri progetti

Collegamenti esterni